Banknummer kan verwijzen naar:
 rekeningnummer, het nummer van een bankrekening
 Bank Identifier Code, een code om een bank mee te identificeren, Engels: Business Identifier Code)